Il volto (Ansiktet) - film svedese del 1958 diretto da Ingmar Bergman
 Il volto - romanzo di Dean Koontz del 2003